Johannisberg kan syfta på:

 Johannisberg Riesling – ett annat namn på vindruvan Riesling

Geografi

Finland
 Johannisberg, Sääksmäki – en egendom i Valkeakoski, Finland
 Johannisberg, Tusby – en egendom i Tusby kommun, Finland

Sverige
 Johannisberg, Västerås – ett område i sydvästra Västerås
 Västerås/Johannisbergs flygfält – ett flygfält för privatplan sydväst om Västerås
 Johannisberg, Kramfors kommun – en herrgård i Ytterlännäs socken i Kramfors kommun
 Johannisbergs säteri – ett säteri i norra Motala kommun, Östergötlands län
 Johannisberg, Djurgården – en villa på Djurgården i Stockholm
 Johannisberg, Lännersta - en villa i Lännersta, Nacka kommun
 Johannisberg, Torps socken – ett stationssamhälle i Ånge kommun

Österrike 

 Johannisberg (berg), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 

Robotskapade Österrikeförgreningar